Mõniste (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Võrumaa
 Mõniste (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rõuge